Todd Hill är en kulle i Antarktis. Den ligger i Östantarktis. Nya Zeeland gör anspråk på området. Toppen på Todd Hill är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Todd Hill är varierad. Den högsta punkten i närheten är The Pimple,  meter över havet,  kilometer sydväst om Todd Hill. Trakten är obefolkad. Det finns inga samhällen i närheten.

Kommentarer

Källor 

Artiklar med robotjusterad position
Kullar i Östantarktis
Nya Zeelands anspråk i Antarktis
Berg i Antarktis 1000 meter över havet eller högre